Die Abkürzung BVSC steht für:
 Budapesti VSC, Budapester Eisenbahnsportverein
 Buena Vista Social Club, Musiker aus Kuba
 Bundesvision Song Contest, jährlich stattfindende Musikveranstaltung in Anlehnung an den Eurovision Song Contest
 Bachelor of Veterinary Science, ein tiermedizinischer Abschluss im Vereinigten Königreich

BVSC